Savoia-Nemours – ramo cadetto di Casa Savoia
 Carlo Amedeo di Savoia-Nemours – nobile francese, sesto duca di Nemours
 Carlo Emanuele di Savoia-Nemours – nobile francese, terzo duca di Nemours
 Enrico I di Savoia-Nemours – nobile francese, quarto duca di Nemours
 Enrico II di Savoia-Nemours – nobile e arcivescovo cattolico francese, settimo duca di Nemours
 Filippo di Savoia-Nemours – nobile francese, primo duca di Nemours
 Giacomo di Savoia-Nemours – nobile francese, secondo duca di Nemours
 Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours – nobildonna francese
 Maria Francesca di Savoia-Nemours – nobildonna francese
 Luigi di Savoia-Nemours – conte di Ginevra, quinto duca di Nemours